′ — знак, обозначающий:
 Штрих — типографский знак.
 Минута — единица измерения плоских углов в  градуса, применяемая в геометрии.
 В математике обозначение производной функции в нотации Лагранжа.

Внешне схож с акутом или знаком ударения , псили , апострофом или одинарной кавычкой сверху , однако это разные знаки.

См. также 
 знак ″
 знак ‴
 знак `